MDN est un sigle qui signifie :
 Médiathèque départementale du Nord
 Mozilla Developer Network, site officiel de la fondation Mozilla pour la documentation des standards du Web et des projets Mozilla
 Maison de naissance

Voir aussi